La DFB-Ligapokal 2003 (nota in italiano anche come Coppa di Lega tedesca 2003) è stata l'ottava edizione della Coppa di Lega tedesca.

Si è svolta nel luglio 2003 ed è stata vinta dall'Amburgo, che ha battuto in finale il  per 4-2.

Partecipanti

Tabellone

Turno preliminare

Semifinali

Finale

Formazioni

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2003
 2003